Schwefelantimon steht für:

 Stibnit
 Antimon(III)-sulfid